Вильяр-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Бальдиос.  Население — 2387 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бадахоса